Lentopallon Mestaruusliiga – torneo di pallavolo femminile
 Lentopallon Mestaruusliiga – torneo di pallavolo maschile